Haßloch steht für:

 Haßloch, eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Haßloch (Rüsselsheim am Main), ein Ortsteil der hessischen Stadt Rüsselsheim am Main

Haßloch ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Magdalena Elisabeth Haßloch (1764–1820), deutsche Schauspielerin und Opernsängerin (Koloratursopran)
 Eduard Haßloch (1887–1944), deutscher Mundartdichter und Dramatiker
 Karl Haßloch (1769–1829), deutscher Sänger (Tenor), Komponist, Kapellmeister und Regisseur